Attu steht für:
 Attu, Insel der Aleuten und dort Teil der Inselgruppe Near Islands
 Attu (Grönland),  grönländische Siedlung in der Kommune Qeqertalik im Distrikt Kangaatsiaq
 USS Attu (CVE-102), Geleitflugzeugträger der United States Navy